Tarantel kan syfta på:

Tarantel – vissa arter av vargspindlar
Tarantel – oegentlig användning av ordet för fågelspindlar (särskilt i Nordamerika)

Se även
Tarantella
Tarantula
Tarantul-klass